Lacave peut désigner le patronyme ou le toponyme suivant :

Patronyme 

 Louis-Claude Lacave (1768-1825), acteur français ;
 Louis Henri Hippolyte Lacave (1792-1858), homme politique français ;
 Paul Lacavé (1913-1976), homme politique français.

Toponyme 

 Lacave (Ariège), commune française du département de l'Ariège, en région Occitanie ;
 Lacave (Lot), commune française du  département du Lot, en région Occitanie.
 Grottes de Lacave

Voir aussi 
 Famille